Portlandia jeffreysi är en musselart som först beskrevs av Hildago 1879.  Portlandia jeffreysi ingår i släktet Portlandia och familjen Yoldiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
jeffreysi